Henry Compton peut faire référence à :

 Henry Compton (1632-1713), évêque anglais et seigneur
Henry Compton ( baron Compton) (1544-1589), pair anglais, député pour Old Sarum
 Henry Combe Compton (1789-1866), homme politique du parti conservateur, député pour le South Hampshire, 1835-1857
 Henry Compton (né Charles Mackenzie, 1805-1877), acteur anglais
 Henry Compton (député) (c. 1584–?), homme politique anglais qui siège à la Chambre des communes entre 1601 et 1640
 Henry Francis Compton (1872-1973), homme politique du parti conservateur